Фёдор Иванович Рылин () — инженер, участник советского ядерного проекта, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился в 1897 г. в Арзамасе.

Окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева.

Работал на Московском заводе «Котлоаппарат». С 1928 г. — заведующий бюро химического машиностроения в проектном отделе Всесоюзного машинотехнического синдиката (ВМТС).

С 1946 г. участник советского ядерного проекта, сотрудник Государственного союзного проектного института. (ГСПИ-11), работал в группе В. И. Маркина у Курчатова.

Инженер проекта сооружения завода «А» комбината № 817.

Указом от 29 октября 1949 года присуждена Сталинская премия и в качестве награды — орден Ленина.

Умер в 1950 году. Похоронен на Введенском кладбище (1 уч.).

Источники 
 Артамонов М. Д. Введенские горы.— М.: Моск, рабочий, 1993.— 203 с., ил.— (Московский некрополь).
 Создание химического машиностроения СССР. Подготовительный период (1928—1929)

Выпускники Российского химико-технологического университета
Похороненные на Введенском кладбище